Stumpff ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Stumpff (1889–1968), Generaloberst der Luftwaffe im Dritten Reich
 Jo Bauer-Stumpff (1873–1964), niederländische Malerin und Zeichnerin
 Johann Andreas Stumpff (1769–1846), Harfen- und Klavierfabrikant
 Tommi Stumpff (* 1958), deutscher Musiker
 Horst Stumpff (1887–1958), deutscher General der Panzertruppe

 Ludwig Stumpff (1824–1900), Oberamtsrichter und Abgeordneter im nassauischen Provinziallandtag
 Max Stumpff (1858–1929), preußischer General der Infanterie

Stumpff bezeichnet:
 (3105) Stumpff, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Stumpff, deutsche Band um den Musiker Tommi Stumpff

Siehe auch:
 Stumpf
 Stumph